

Zoologie 
 Rondeaux en zoologie sont des poissons marins qui forment le genre Archosargus dans la famille des Sparidés.

Patronymes 
 Charles Rondeaux de Montbray (1753-1820)
 Jean-Baptiste Rondeaux (1775-1864)
 Roger Rondeaux

Toponymes 
 Passage des Rondeaux
 Rue des Rondeaux